Якутская порода:

 Якутская лошадь — порода лошадей.
 Якутская (порода коров) — порода коров.
 Якутская лайка — порода собак.